Junctospora är ett släkte av svampar. Junctospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Junctospora